Kolinka ist der Familienname folgender Personen:

 Ginette Kolinka (* 1925), französische Überlebende und Zeitzeugin des Holocaust
 Roman Kolinka (* 1986), französischer Filmschauspieler